Tomow ist der Familienname folgender Personen:

 Jordan Tomow († 2012), bulgarischer Politiker